Döben bezeichnet:

 Döben (Barby), Ortsteil von Barby in Sachsen-Anhalt
 Döben (Grimma), Ortsteil von Grimma in Sachsen
 Schloss Döben, Schloss in Sachsen 
 Doben, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Doba (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen